Piorun (polnisch für Blitz) bezeichnet:
 ORP Piorun, Name mehrerer Schiffe der polnischen Marine
 PPZR Piorun, polnisches schultergestütztes Kurzstrecken-Flugabwehrraketensystem

Piorun ist der Familienname oder Genanntname folgender Personen:
 Krzysztof Mikołaj Radziwiłł, genannt Piorun (1547–1603), polnisch-litauischer Aristokrat und Militär
 Kacper Piorun (* 1991), polnischer Schachgroßmeister

Siehe auch:
 Perun (Begriffsklärung)